Ketcham ist der Familienname folgender Personen:
 Hank Ketcham (1920–2001), US-amerikanischer Comiczeichner

 Winthrop Welles Ketcham (1820–1879), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Ketchum